El Renault R.S.20 és el monoplaça que l'escuderia Renault va utilitzar en la temporada 2020 de Fórmula 1. Serà pilotat per Daniel Ricciardo i Esteban Ocon. El cotxe fou dissenyat per Nick Chester i va ser apresentat el 17 de febrer en proves al Circuit de Montmeló.

Referències

Enllaços externs 
 Fórmula 1 - Monoplaza 
 Renault RS20 al Stats F1 

Models Renault
Fórmula 1